Риса Сигэтомо — японская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне. 

Выступления в марафоне начала в 2011 году, когда дебютировала на Лондонском марафоне, показав время 2:31.28. На олимпийских играх 2012 года заняла 79-е место с результатом 2:40.06.

3 ноября 2013 года заняла 11-е место на Нью-Йоркском марафоне — 2:31.54.

Достижения 
2012:  Осакский марафон — 2:23.23

2015:  Осакский марафон — 2:26.39

Примечания

Ссылки 
 

Марафонцы Японии
Бегуны на длинные дистанции Японии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года